Оробець Василь (Канада) — художник української діаспори
 Оробець Василь Дмитрович — заслужений тренер, заслужений працівник фізкультури і спорту України, майстер спорту з пауерліфтингу міжнародного класу.
 Оробець Інна Петрівна — українська спортсменка з паверліфтингу, десятиразова чемпіонка України, суддя міжнародної категорії, тренер.
 Оробець Леся Юріївна (1982) — український політик. Народний депутат України.
 Оробець Оксана — українська фітнес-спортсменка.
 Оробець Стефко — бард, сатирик, конферансьє, шоумен, режисер.
 Оробець Юрій Миколайович (1955–2006) — український політик, народний депутат України у 1994—1998 та 2002—2006 роках, Герой України.
 Оробець Юлія Василівна — українська спортсменка-паверліфтер, кандидат в майстри спорту.

Українські прізвища